Bertha Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bertha Lake (Michigan)
 Bertha Lake (Minnesota)
 Bertha Lake (Washington)
 Bertha Lake (Wyoming)